Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 1967 года проводился в Чехословакии с 15 по 22 апреля. На чемпионате выступили 11 команд. Это был 5-й по счёту турнир. Победителем стала женская сборная СССР по баскетболу по результатам финальных групповых игр. Результаты, которые участники показали на групповом этапе, учитывались в финальных играх и квалификационном турнире.
 Женская сборная СССР по баскетболу завоевала третий раз в подряд звание чемпиона мира. Одержав в последних трех чемпионатах мира 23 победы в играх и не потерпев ни одного поражения.

Турнир проходил в 4 городах Прага, Брно, Готвальдов и Братислава.

Арены

Формат 
Формат турнира не изменился и проводился как предыдущий чемпионат мира по баскетболу среди женщин 1964 года.
Исключение с предыдущим турниром состояло в том, что команда хозяйка (сборная Чехословакии) первенства начинала турнир с отборочного турнира и результаты игр отборочного турнира учитывались в финальном турнире.
 Отборочный групповой турнир (3 группы по 4 команды) для определения 6 (шести) финалистов.
 Финалистам в групповом турнире определяли призёров (с учётом результатов игр между соперниками игравшими в отборочном турнире). Проигравшие в отборочном турнире в квалификация провели игры за 7-11 места.

Участники 
 Впервые участие в чемпионатах приняли сборные ГДР и Италии.

Групповой этап

Группа A

Группа B 

* — игры проведенные на групповом этапе

Финальные игры 

* — игры проведенные на групповом этапе

Чемпион

Составы сборных — призёров чемпионата

Статистика чемпионата 
 Наибольшее количество очков в одном матче забила игрок сборной Италии Джанна Гирри — 38 очков (Корея — Италия счет 76 : 56)

 Наибольшее количество очков в одном матче забила сборная СССР — 86 очков (СССР и ГДР счет 86 : 67) за историю чемпионатов мира 10 результат.

 Самые результативные матч чемпионата мира
Игра сборных ГДР и СССР (счет 67 : 86) повторил рекорд 153 по количеству набранных очков в матче чемпионата мира.

Самые результативные игроки 

 Первой баскетболисткой, забросившей более 300 очков в чемпионатах мира, стала Дагмар Хубалкова (Чехословакия) — 330 очков.

Итоговая таблица

Примечания

Источники 
 Генкин, Зиновий Аронович. Баскетбол: Справочник / Авт.-сост. З. А. Генкин, Е. Р. Яхонтов. — М.: Физкультура и спорт, 1983. — 224с.

Ссылки 
 Чемпионат мира 1967 года на сайте ФИБА
 Данные сайта www.todor66.com
 Чемпионат мира 1967 года на сайте История Баскетбола США

1967
1967 год в баскетболе
Апрель 1967 года
Международные соревнования по баскетболу в Чехословакии
Спорт в Чехословакии в 1967 году
Чемпионаты мира в Чехословакии
Баскетбол